U6 (U 6, U-6; ) может обозначать:

Метрополитен
 Название шестой линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия Венского метрополитена
 линия Мюнхенского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки
 U-6 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1910 году.
 U-6 — подводная лодка ВМС Третьего рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-6 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1963 году.

Другое
 Код ИАТА для авиакомпании «Уральские авиалинии».